Die Tetrahydroxybenzole bilden in der Chemie eine Stoffgruppe, deren Struktur aus einem Benzolring mit vier Hydroxygruppen (–OH) als Substituenten besteht. Durch deren unterschiedliche Anordnung ergeben sich drei Konstitutionsisomere mit der Summenformel C6H6O4.

Siehe auch 
 Dihydroxybenzole
 Trihydroxybenzole
Pentahydroxybenzol
Hexahydroxybenzol

Weblinks

Einzelnachweise 

 Tetrahydroxybenzole
Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe